Nototheniidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam IJskabeljauwen 
 Harpagiferidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam IJskabeljauwen